Wechselberg ist

ein Familienname:
 Carl Wechselberg (* 1969), deutscher Politiker (SPD)
 Wiktor Felixowitsch Wechselberg (* 1957), russischer Oligarch

ein Ortsname:
 Wechselberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Wechselberg (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wechselberg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wechselberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Wechselberger Figuration
 Wechselburg